Гали́на Кири́лловна Дми́триева (род. 9 января 1940, Ленинград) — советский и российский юрист, специалист по международному частному праву; доктор юридических наук (1992); профессор на факультете международных отношений и международного права Киевского государственного университета, профессор и заведующая кафедрой международного частного права Московской государственной юридической академии (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации (2017).

Биография 

В 1964 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. 

В 1969 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Международноправовая защита политических и трудовых прав женщин».

В 1991 году защитила диссертацию на соискание учёной степени докторскую юридических наук по теме «Взаимодействие морали и международного права». 

Член научно-консультативного совета при Высшем арбитражном суде РФ.

Семья 

 Муж — Игорь Иванович Лукашук (1926—2007), учёный-правовед, специалист в области международного права, доктор юридических наук. 
 Сын — Вадим Игоревич Дмитриев (1967) — юрист.

Научные труды 

Является автором и соавтором более 80 научных публикаций, включая несколько монографий, учебников и учебных пособий; она специализируется, в основном, на проблемах международного права:
 «Международно-правовая защита прав женщины» (Киев, 1975, 1985);
 «Мораль и международное право» (М., 1991);
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации — части третьей, разделу VI «Международное частное право» (М., 2002);
 «Международное частное право» (М., 2000) — ответственный редактор и автор 9 глав.

Литература

Ссылки 
 

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели МГЮА
Юристы-международники